Servizio Aeronautico – reparto destinato agli aeromobili dell'Esercito del Regno d'Italia
 Aviazione Legionaria italiana – corpo di spedizione della Regia Aeronautica italiana, creato per la guerra civile spagnola
 Società Italiana Aviazione – azienda aeronautica italiana del passato
 Aviazione Navale Italiana – componente aerea della Marina Militare
 Regia Aeronautica italiana – forza armata del Regno d'Italia